Niveria leucosphaera är en snäckart som beskrevs av Schilder 1931. Niveria leucosphaera ingår i släktet Niveria och familjen Triviidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
leucosphaera